Insubria (spoorwegen) - Internationale trein
 Insubrië (Italiaans: Insumbia) - historische streek in het grensgebied van Zwitserland en Italië